Ондон-де-лос-Фрайлес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 12,6 км². Население — 1 202 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Hondón de los Frailes
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Sección "Poble a poble" del Diari Parlem
 Instituto Valenciano de Estadística
 Portal de la Dirección General de Administración Local de la Generalitat
 Portal de la property y information
 Medical Centre Centro Médico

Муниципалитеты Аликанте